Сура, иначе Сурка — река в Ивановской области России. Устье реки находится по левому берегу реки Пурежка. Исток реки теряется в лесах северо-западнее населённого пункта Сурки Ивановской области. Длина реки — 12 км. Не судоходна. Правый приток — Крутомой.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Клязьма от города Ковров и до устья, без реки Уводь, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

Примечания 

Бассейн Луха
Реки Пестяковского района